Piotr Aleksiejew (1893–1937) – radziecki działacz partyjny
  (1913–1999) – radziecki dziennikarz, redaktor naczelny gazety Izwiestija w latach 1976–1983
 Piotr Aleksiejew (1932–2021) – radziecki filozof